Леон Станислав Немчик (; 15 декабря 1923, Варшава, Польша — 29 ноября 2006, там же) — польский актёр театра и кино. Один из величайших и самых популярных актеров в истории польского кинематографа. За более чем 50 лет своей карьеры он сыграл примерно в 400 польских и почти 150 зарубежных фильмах.

Немчик — единственный профессиональный актёр из числа исполнителей главных ролей в кинодебюте Романа Поланского «Нож в воде» (1961).

Советскому кинозрителю известен по лентам: «Помни имя своё» (1974), «Кармилла» (1980), «Ва-банк» (1981), «Академия пана Кляксы» (1983) и «Заклятие долины змей» (1987).

Одну из последних ролей сыграл у Дэвида Линча во «Внутренней империи» (2006).

Биография 
Леон Немчик родился в Варшаве. В годы Второй Мировой войны он служил в 444 батальоне 3 американской армии генерала Паттона. Участвовал в Варшавском восстании. После войны пытался выехать из социалистической Польши в ФРГ, но был арестован.

Несмотря на критическое отношение к режиму, смог сняться в десятках теле- и кинофильмов, включая исторические эпопеи «Потоп» и «Крестоносцы». Также много снимался за рубежом (в ГДР, СССР и др.). 

В 1969 году удостоен Национальной премии ГДР за исполнение главной роли в фильме «Только правда».

Умер от рака лёгких в Лодзи, похоронен на Старом кладбище в Лодзи.

Его племянница, Моника Немчик, также стала актрисой.

Избранная фильмография

Признание 
 ? — Кавалерский крест ордена Возрождения Польши.
 1969 — Национальная премия ГДР 2-й степени за исполнение главной роли в фильме «Только правда»
 1985 — Офицерский крест ордена Возрождения Польши.
 1999 — Командорский крест ордена Возрождения Польши.

Примечания

Ссылки 
 Актёр на сайте afisha.ru
 Актёр  на сайте filmpolski.pl
 Актёр на сайте e-teatr.pl
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Похороненные в Лодзи